Panum kan henvise til flere artikler:
 Peter (Ludvig) Panum (1820, Rønne  1885), dansk læge og fysiolog
 Hortense Panum (1856, Kiel  1933), dansk musikhistoriker
 Trine Panum Kjeldsen (* 1971, Aarhus), en dansk journalist
 Panum Instituttet – Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet opkaldt efter Peter Ludvig Panum

Danske efternavne